Khammouane ili Khammouan (laoški: ຄໍາມ່ວນ) je jedna od šesnaest provincija u Laosu.

Zemljopis 
Provincija se nalazi u središnjem dijelu zemlje, prostire se na 16.315 km2.  Susjedne laoške provincije su Bolikhamsai na sjeveru i Savannakhet na jugu. Pokrajina na istoku graniči s Vijetnamom, a na zapadu s Tajlandom.

Demografija 
Prema podacima iz 2005. godine u provinciji živi 337.314 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 21 stanovnik na km². Središte provincije je u gradu Thakheku u kojem živi 35.000 stanovnika 2006. godine.

Administrativna podjela 
Provincija je podjeljena na deset distrikta.

Izvori 

 
Laoške provincije